Achillini ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Achillini (1463–1512), scholastischer Philosoph und Anatom aus Italien
 Claudio Achillini (1574–1640), italienischer Philosoph, Theologe, Mathematiker, Poet und Jurist
 Giovanni Filoteo Achillini (1466–1538), italienischer Gelehrter und Dichter